Kaludra est un toponyme qui peut désigner :
au Monténégro
Kaludra, un village situé dans la municipalité de Berane ;
en Serbie
Kaludra, un village situé dans la municipalité de Prokuplje, district de Toplica ;
Kaludra, un village situé dans la municipalité de Rekovac, district de Pomoravlje.